Pimpirew () ist der Familienname von:

 Christo Pimpirew (* 1953), bulgarischer Geologe und Polarforscher

Sonstiges:
 Pimpirew-Gletscher, Gletscher auf der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Pimpirew-Eiswand, vormaliger Gletscherhang auf der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis